Saint Clairsville, souvent abrégé en St. Clairsville, peut désigner :

Saint Clairsville, ville siège du comté de Belmont, dans l'État de l'Ohio ;
 Saint Clairsville, borough du comté de Bedford, dans le Commonwealth de Pennsylvanie.